Siegaue steht für:

 Siegaue (SU-018), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Städte Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Siegaue (SU-093), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Hennef im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Siegaue in den Gemeinden Windeck, Eitorf und der Stadt Hennef, Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Gemeinden Eitorf und Windeck und der Stadt Hennef im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Siegaue und Siegmündung, Naturschutzgebiet in der Stadt Niederkassel zwischen den Städten Bonn, Sankt Augustin und Troisdorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Siegauen-Vergewaltigung, Kriminalfall, der sich 2017 in der Bonner Siegaue ereignete